Бета-ланцюг фібриногену () – білок, який кодується геном FGB, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 491 амінокислот, а молекулярна маса — 55 928.

Задіяний у таких біологічних процесах як адаптивний імунітет, зсідання крові, гемостаз, імунітет, вроджений імунітет. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Система гемостазу